Kobiety w konkurencji half-pipe, walczyły o medale mistrzostw świata 5 marca w Oslo w rynnie o nazwie  Wyller Halfpipe. Mistrzostwa świata z La Moliny nie obroniła Kanadyjka Rosalind Groenewoud, która w finale zajęła ostatnią czyli 12 lokatę. Nową mistrzynią świata została Szwajcarka Virginie Faivre, srebrny krążek mistrzostw świata powędrował do reprezentantki Francji Anaïs Caradeux. Natomiast brązowy medal wywalczyła Japonka Ayana Onozuka.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki końcowe

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013